BKP steht für:
 Bangkok Airways (ICAO-Code)
 Bahnhof Berlin-Köpenick (DS100-Code)
 Berliner Kulturgemeinschaft Preußen, rechtsextremistischer Bildungsverein
 Bulgarische Kommunistische Partei, ehemalige bulgarische Staatspartei
 Bundeskriminalpolizei, polizeiliche Ermittlungsabteilung der Schweiz

bkp steht für:
 Boko (Bantusprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo

Abkürzung